

Toponymes 

 Pont-Landry, un district de services locaux canadien situé dans le Gloucester (Nouveau-Brunswick)
 Pont Landry, un pont couvert situé à Latulipe-et-Gaboury en Abitibi-Témiscamingue (Québec)
 Pont Landry, un pont situé à Saint-Épiphane au Bas-Saint-Laurent (Québec)